Bebedouro, fonte em que pessoais ou animais bebem água;
 Bebedouro (São Paulo), município no estado de São Paulo, Brasil;
 Bebedouro (Maceió), bairro de Maceió, capital de Alagoas, Brasil;
 Rádio Bebedouro, emissora de rádio AM da cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo, Brasil;

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos